

Települések

Horvátország
Brdce falu Matulji községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

Szlovénia
Brdce falu Hrastnik községben Zasavska régióban
Brdce falu Vojnik községben Savinjska régióban
Brdce nad Dobrno falu Dobrna községben Savinjska régióban